Влади́мир Андре́евич Ни́конов (, Симбирск, Российская империя — 13 марта 1988, Москва, СССР) — советский лингвист, организатор науки, литературовед, поэт. Учёный-самоучка без высшего образования, один из крупнейших советских ономастов. Почётный член Международного комитета ономастических наук при ЮНЕСКО (1972).

Семья 
Упоминания о роде Никонова восходят к XVII веку.

Отец — Андрей Алексеевич Никонов, фельдшер при Симбирской городской управе, потомок побочных линий дворянских фамилий Ивашевых и Языковых. Был гласным Симбирской городской думы. За заслуги перед Симбирском получил личное дворянство.

Мать — Любовь Петровна Никонова (урождённая Воскресенская, ум. 1904), дочь сельского священника, внучатая племянница митрополита Петербургского и Ладожского Палладия.

Владимир был пятым сыном своих родителей (старшие братья — Алексей, Александр, Николай, Сергей). При его родах мать умерла. Отец женился вторично на Татьяне Никифоровне Бородиной (в замужестве Никоновой). В этом браке было шестеро детей — один сын и пять дочерей. Два старших брата Никонова воевали в Гражданской войне на разных сторонах и никогда не примирились друг с другом.

Владимир был отдан на воспитание в семью тёти, Анны Алексеевны Петровой (урождённой Никоновой) — родной сестры его отца. Мужем тёти был Николай Николаевич Петров, богатый симбирский купец-хлеботорговец. Их дочь, двоюродная сестра Владимира, незамужняя Вера Николаевна Петрова (1870—1969), стала его приёмной матерью. Прожив 99 лет, она до конца жизни была окружена вниманием и заботой приёмного сына.

Никонов был дважды женат. Единственный сын от второго брака Евгений умер в четырёхлетнем возрасте от скарлатины, когда Никонов находился в заключении в Сибири. Также до его выхода из заключения умерла вторая жена.

Образование 
В начальную школу приёмная мать Никонова не отдала, «чтобы уличные мальчишки не испортили», и учителя ходили к нему на дом. Затем учился в гимназии, окончание которой совпало с революционными событиями в Симбирске, которые юный Никонов полностью разделял. Увлечение географией привело его в результате революционных событий в географический комитет Симбирского губернского отдела образования, членом которого он стал в 14 лет. Его учителя и директор гимназии фактически стали его подчинёнными, и в этой ситуации ему было «неудобно» сдавать экзамены. После гимназии он нигде не учился, занимаясь исключительно самообразованием.

У Никонова, таким образом, не было высшего образования, аттестата о среднем образовании и свидетельства об окончании начальной школы.

Биография 
В 1918 году в четырнадцатилетнем возрасте, будучи членом географического комитета Симбирского губернского отдела образования, переименовал 15 улиц Симбирска, о чём впоследствии сожалел. В этот период услышал речь приехавшего в Симбирск Льва Троцкого, которая произвела на него огромное впечатление. В 1920 году вступил в комсомол и создал пионерскую организацию в Симбирске и губернскую пионерскую газету «Смена смене». В 1920 году в шестнадцатилетнем возрасте начал работать в симбирской губернской газете. В 1925—1931 гг. преподавал географию в средней школе № 3 и педагогическом техникуме Ульяновска.

В 1924 году организовал в Ульяновске литературную группу «Стрежень», которой руководил до 1928 года. В 1924 году на собственные средства издал два сборника стихов: «Молодняк» и «Чужие стихи». В 1928 году вышли две литературоведческие книги Никонова: «Статьи о конструктивистах» и «Эдуард Багрицкий».

В 1931 году переехал в Воронеж, где работал заведующим отделом информации в областной газете «Коммуна» и членом редколлегии журнала «Подъём».

Переехав в Москву в 1933 году, продолжил литературную деятельность, печатаясь в «Литературной газете», журналах «Знамя», «Красная новь», «Октябрь» и др. В этот период Никонов много писал о стиховедении и стилистике. В 1935 году опубликовал в журнале «Советское краеведение» свою первую статью по ономастике «Об изучении местных географических названий».

Во время Великой Отечественной войны с мая 1942 по июнь 1944 года служил в 14-й Чебоксарской стрелковой дивизии Волжской военной флотилии, имел награды. Из-за контузии, полученной во время войны, в дальнейшей жизни говорил очень громко.

В июне 1944 года был незаконно репрессирован и провёл в сибирских лагерях ГУЛАГа и ссылке 10 лет. Причиной репрессии стал бытовой конфликт с особистом, шофёра которого, опоздавшего к обеду, дежурный по кухне Никонов отказался кормить. Поводом стало обсуждение указа Сталина о возобновлении работы Священного синода и шутка Никонова о том, что скоро вместо батальонных комиссаров будут батальонные священники. В заключении находился в Западной Сибири, где, благодаря своей грамотности, был бухгалтером одновременно нескольких лагерей. В 1954 году, после полного отбытия Никоновым десятилетнего срока заключения, приговор был полностью отменён по протесту прокурора Вооружённых сил СССР за отсутствием состава преступления.

Во второй половине 1950-х на шестом десятке лет вернулся к научной и литературной деятельности. Основные научные интересы в ономастике — русские фамилии, географические названия (топонимы), названия космических объектов (астронимы), клички животных (зоонимы). В различных советских энциклопедиях опубликовано более 300 статей и заметок Никонова. Читал лекции в 18 вузах СССР.

Заинтересованный свидетель описывал семидесятишестилетнего Никонова в 1980 году:
Выглядел Владимир Андреевич как фанатик, для которого в жизни ничего, кроме науки, не существовало: мятая рубашка, локти старенького пиджака протерты, брюки с «бахромой» внизу, ботинки стоптанные и явно не по сезону (на улице уже были декабрьские морозы). Как бы в оправдание своего неприглядного внешнего вида Владимир Андреевич сообщил собравшимся, что живёт один (жена умерла несколько лет назад), а всё время проводит в командировках от института по стране…

До самой смерти в 1988 году жил в одиночестве в одной комнате (14-16 м²) коммунальной квартиры, где жили ещё две семьи, недалеко от Садового кольца в Москве. Эту комнату Никонов получил после возвращения из заключения благодаря полярнику Ивану Папанину.

По некоторым сведениям Никонов оставил после себя большие сбережения — 40000 рублей, которые хотел передать на организацию литературного музея в Ульяновске. Это желание не было исполнено.

Согласно завещанию (по другой версии — по инициативе ульяновских краеведов) прах захоронен на родине, в Ульяновске — на Аллее Почёта Ишеевского кладбища.

Научная деятельность 
Сформулировал постулат о рядности географических названий, которые «никогда не существуют в одиночку, они всегда соотнесены друг с другом. Чтобы выяснить происхождение названия, необходимо прежде всего понять, что оно возникло не изолированно, а лишь в ряду других названий».

Предложил различать понятия топонимика и топонимия, что стало общепринятым.

Акцентировал значимость историзма в топонимике: топонимия соответствует не природным зонам, а «исторически складывающемуся использованию их человеком».

Способствовал формированию новых научных направлений — этнической и ареальной ономастики. Внедрил в ономастику новые методы исследований — статистический и картографический. Ввёл в научный оборот новый круг источников — переписи, похозяйственные книги, данные загсов и архивов.

Пользуясь статистическими методами, впервые выделил четыре основных района Европейской части России, в каждом из которых господствует одна фамилия: на Севере — Попов, в Северном Поволжье — Смирнов, в огромной полосе южнее и восточнее Москвы — Кузнецов, на северо-западе — Иванов. Эти четыре массива, охватывающие миллионы людей, по мнению Никонова, — четыре историко-географических слагаемых России: суздальско-владимирские земли, псковско-новгородские, северные и земли нового освоения.

Выделил шесть основных групп систем фамилий: патронимические, принадлежностные, владельческие, оттерриториальные, профессиональные, по личным особенностям носителя, этнические. Особое внимание уделял анализу лексических рядов слов, послуживших основами для фамилий, не смешивая их с семантикой фамилии.

Создал и руководил топонимической комиссией Московского филиала Географического общества СССР и группой ономастики в Институте языкознания АН СССР. Более 20 лет руководил группой ономастики в Институте этнографии АН СССР. Руководил проведением ряда всесоюзных конференций по топонимике, антропонимике, ономастике и выпуском более 20 научных сборников.

В 1972 году на XI международном конгрессе по ономастике в Софии был избран почётным членом Международного комитета (центра) ономастических наук при ЮНЕСКО.

Библиография 

 Молодняк. — Ульяновск, 1924.
 Чужие стихи. — Ульяновск, 1924.

Литературоведение
 
 
Ономастика
  (обл.)
  (обл.)
  (в пер.)
  (обл.)
  (обл.)
  (обл.)
  (обл.)
 География фамилий / Отв. ред. С. И. Брук; предисл. Р. Ш. Джарылгасиновой. — 3-е изд., стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 200 с. — ISBN 978-5-484-00762-2. (1-е изд. — 1988; 2-е — 2005; 4-е — 2008).
  (обл.)

 Об изучении местных географических названий // Советское краеведение. — 1935. — № 6.
 Закон ряда в географических названиях // Onomastica, 6. — Wrocław— Krakyw, 1958. — R. IV. — № 1.
 География русских суффиксов // Onomastica, 6. — Wrocław— Krakyw, 1959. — R. V. — № 2.
 История освоения Поволжья по материалам топонимии // Вопросы географии. Сб. 50. Историческая география. — М., 1960.
 Диалектология и топонимика // Балканско езикознание. — София, 1961. — № 3.
 Первый закон топонимики // I Miedzynarydowa slawistyczna Konferencja onomastyczna. — Wrocław—Krakyw, 1961. — С. 103—107.
 Ручей — ключ — колодезь — криница — родник // Материалы и исследования по русской диалектологии. — М., 1961. — Т. 2. — С. 180—198.
 Этимологические западни // Lingua Posnaniensis. — 1962. — Т. 9.
 Поиски системы // Этимология. — М., 1963.
 Пути топонимического исследования // Принципы топонимики. — М., 1964.
 Формы русских фамилий // Studia językoznawczy poswiecone Stanislawowi Rospondowi. — Wrocław, 1966. — С. 319—329.
 Личное имя — социальный знак // Советская этнография. — 1967. — № 5.
 Северные фамилии // Этимология. — 1968. — С. 143—152.
 Топонимы пермских языков / Географические названия Прикамья // Учён. зап. Пермск. ун-та. — 1968. — № 177.
 Фоностатические схемы гидронимии Уганды // Топонимика Востока. — М., 1969.
 Система личных имён // Народы мира. — М., 1970.
 Этнография и ономастика (на материале Украины) // Советская этнография. — 1971. — № 5.
 Женские имена в России XVIII века // Этнография имен: Сборник статей / Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; отв. ред. В. А. Никонов, Г. Г. Стратанович. — М. : Наука, Гл. ред. вост. лит., 1971. — С.120-141
 География космонимов и этнические связи // Проблемы этногеографии Востока. — М., 1973.
 Состояние и задачи ономастических исследований Кавказа // Вопросы языкознания. — 1975. — № 4.
 Позиции тюркского р // Вопросы алтайского языкознания. — Горно-Алтайск, 1976.
 География фамилий Поволжья // Ономастика Поволжья. — Саранск, 1976. — Т. 4.
 Заметки по оронимии Киргизии // Ономастика Средней Азии. — М., 1978.
 Формы среднеазиатских фамилий // Ономастика Средней Азии. — Фрунзе, 1980. — С. 120—127.
 Этнонимы Дальнего Востока СССР // Этническая ономастика. — М., 1984.
 Русские фамилии: Москва XVI—XX вв.  // Этнические группы в городах европейской части СССР (формирование, расселение, динамика культуры). — М.: Московский филиал Географического общества СССР, 1987. — С. 5-15.
 Системы личных имен у народов мира. Вместо введения. // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 5-10.
 Башкиры // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 72-74.
 Македонцы // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 199—200.
 Поляки // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 255—257.
 Русские // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 262—269.
 Сербы // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 273—274.
 Узбеки // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 312—315.
 Хорваты // Системы личных имен у народов мира. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 332—333.

Примечания

Литература 
 Борисова Алла. Переименовал 15 наших улиц. Спустя много лет он очень сожалел об этом // Симбирский курьер. — № 99-100. — 10 июля 2004 года.
Гуркин, В. А. Жизнь и стихи симбирского поэта В. А. Никонова (1904–1988) / В. А. Гуркин // Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития России : межвуз. сб. науч. тр. / Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск, 2013. – С. 127–143.
 Джарылгасинова Р. Ш. О Владимире Андреевиче Никонове (1904—1988) // Никонов В. А. Словарь русских фамилий. — М.: Школа-Пресс, 1993. — С. 3-6.
Джарылгасинова Р. Ш. Владимир Андреевич Никонов — выдающийся исследователь ономастики  // Репрессированные этнографы. Выпуск 2 / Сост. и отв. ред. Д. Д. Тумаркин. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. — С. 429—454. — ISBN 5-02-018346-6
 Джарылгасинова Р. Ш. В. А. Никонов. О жизни, судьбе и подвиге выдающегося учёного // Міръ имёнъ и названій. — 2009. — Март. — С. 4-5.
 Кузнецов Александр. Харовские «ихи» // Вологодская неделя. — 4 августа 2005 года.
 Лимонов Вячеслав.   // Ульяновский литературно-краеведческий журнал «Мономах». — 18 декабря 2009 года.
 Мурзаев Э. М. Никонов Владимир Андреевич // Русская ономастика и ономастика России / Под ред. О. Н. Трубачёва. — М.: Школа-Пресс, 1994. — С. 145—147.
 Никонов Владимир Андреевич // Краткая географическая энциклопедия: В 5 тт. Т. 5. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — С. 493.

Ссылки 
 Выставка и заседание памяти В. А. Никонова — одного из основателей российской ономастики. Москва, апрель 2007 года.

Поэты СССР
Журналисты СССР
Редакторы СССР
Учёные-самоучки
Историки СССР
Этнографы СССР
Лингвисты СССР
Ономасты
Топонимисты
Моряки Великой Отечественной войны
Репрессированные в СССР
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Исследователи русского авангарда
Персоналии:Воронеж
Похороненные в Ульяновске